Rocio steht für:
 Rocio (Gattung), eine Gattung der Buntbarsche
 Rocío, einen spanischen weiblichen Vornamen

Siehe auch:
 El Rocío